Chinesische Streitkräfte steht für:

 die Volksbefreiungsarmee, die reguläre Streitmacht der Volksrepublik China
 die Streitkräfte der Republik China (Taiwan)